Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni preliminari dell'edizione 2009-2010 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Turno preliminare

Primo turno

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2009-2010
 Coppa Italia Serie D 2009-2010 (fase finale)

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009/1